Kossorotow ist der Familienname folgender Personen:
 Sergei Alexandrowitsch Kossorotow (* 1969), russischer Judoka
 Sergei Mark Sergejewitsch Kossorotow (* 1999), russischer Handballspieler